Jost kan syfta på:

Personer
 Alfred Jost
 Heinz Jost
 Isaak Markus Jost
 Ludwig Jost
 Tyson Jost

Se även
 Jost Van Dyke, ö bland Brittiska Jungfruöarna

Tyska efternamn